Grammy Award: een belangrijke Amerikaanse onderscheiding voor muziekopnames, oorspronkelijk Gramophone Award geheten
 Gramophone Classical Music Award, meestal afgekort tot Gramophone Award: een belangrijke Britse onderscheiding voor klassieke muziekopnames, sinds 1977 uitgereikt door het tijdschrift Gramophone